Spielbüchler ist der Familienname folgender Personen: